L'ouest de Taïwan comprend : 

 Keelung ;
 Taipei ;
 Nouveau Taipei ;
 Taoyuan ;
 Comté de Hsinchu ;
 Hsinchu ;
 Comté de Miaoli ;
 Taichung ;
 Comté de Changhua ;
 Comté de Nantou ;
 Comté de Yunlin ;
 Comté de Chiayi ;
 Chiayi ;
 Tainan ;
 Kaohsiung ;
 Comté de Pingtung.

Géographie de Taïwan